Генна́дий Григо́рьевич Они́щенко (род. 20 ноября 1950, село Чангыр-Таш, Сузакский район, Ошская область, Киргизская ССР, СССР) — российский политик и врач-эпидемиолог. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, руководитель Роспотребнадзора в 1996—2013 годах, помощник Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева в 2013—2016 годах. Академик РАМН (2002), академик РАН (с 2013 года), доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач России и Киргизии, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Герой Труда Донецкой Народной Республики (2021).

Биография 
Родился 20 ноября 1950 года в селе Чангыр-Таш в Киргизии. В 1973 году окончил санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института имени М. Горького по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология». Кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике.

С 1973 по 1987 годы работал в системе министерства путей сообщения СССР, сначала врачом-эпидемиологом, затем на руководящих постах разных уровней. В 1982 году стал главным санитарным врачом Московского метрополитена, в 1983 — начальником центральной санитарно-эпидемиологической станции МПС СССР.

В 1988 году был назначен заместителем начальника Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР.

Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Осенью 1995 года, во время Первой чеченской войны Онищенко был похищен боевиками по дороге из Моздока на подъезде к Грозному, находился в плену у чеченских боевиков.

В июне 2009 года Эдуард Кокойты вручил Геннадию Онищенко паспорт гражданина Южной Осетии и награду республики — Орден Почёта.

Геннадий Григорьевич Онищенко известен в народе как автор крылатых фраз и выражений практически по всем значимым событиям.

С 1993 по 2002 год — член Конструктивно-экологического движения России «Кедр», преобразованного в 2002 году в экологическую партию «Зелёные».

Главный санитарный врач Российской Федерации 
С 11 января 1993 года — заместитель председателя Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора — заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

С 1 июня 1996 года — исполняющий обязанности председателя Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

С 25 октября 1996 года — первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации — главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Получил известность в 2000 году, когда потребовал усилить госконтроль за производством и рекламой пива. В 2003 году много высказывался в СМИ по поводу угрозы пандемии атипичной пневмонии (SARS), начиная с 2004 года активно привлекал внимание общественности к опасности, связанной с пандемией птичьего гриппа.

Руководитель Роспотребнадзора 
С 12 марта 2004 года по 23 октября 2013 года — руководитель новообразованной Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Запрет на поставки вина из Грузии и Молдавии, молока из Белоруссии 
В марте 2006 года Роспотребнадзор полностью запретил ввоз грузинских и молдавских вин в Россию, мотивировав этот шаг несоответствием значительной их части санитарным нормам. Руководство Грузии признало наличие большой массы подделок на рынке грузинского вина и возбудило уголовные дела против руководства ряда винных заводов. Согласно опросу ВЦИОМ, 71 % населения России поддержали ограничения, введённые Геннадием Онищенко.

В октябре 2007 года был снят запрет на ввоз молдавских вин.

C 6 июня 2009 года Роспотребнадзор запретил ввоз почти 500 наименований молочной продукции из Белоруссии, а потом ещё 800 — из-за того, что белорусские производители не переоформили документы в соответствии с требованиями техрегламента по молоку. Белорусская делегация не приехала на саммит ОДКБ (15 июня 2009 г.) в Москву, объяснив свой шаг «экономической дискриминацией» со стороны одной из стран ОДКБ.

Г. Г. Онищенко обосновал целесообразность применения Роспотребнадзором положений статьи 1065 ГК РФ, на основании которой возможна подача в арбитражные суды исков о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Статья «Административное приостановление деятельности как вид наказания и запрещение соответствующей деятельности в целях предупреждения вреда в будущем» (журнал «Исполнительное право» № 2, 2008 год), написанная руководителем юридической службы Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Игорем Соломонисом, стала практическим пособием для работников Роспотребнадзора.

Предложение о запрете производства и продажи табачных изделий 
В декабре 2008 года Геннадий Онищенко предложил новые радикальные меры по борьбе с курением. Он заявил, что на территории России необходимо запретить употребление, и не только на улице, но и также продажу и производство сигарет, передает Интерфакс.

Онищенко пояснил, что вводить такие меры стоит не сразу, а после научно обоснованного переходного периода, по итогам реализации специальной программы. Именно в таком контексте сейчас обсуждается вопрос о борьбе с курением в Евросоюзе, добавил он.

Позднее, обсуждая предполагаемый в готовящемся антитабачном законе запрет демонстрации процесса курения в предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях и передачах, Г. Г. Онищенко высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» мнение, что негативные персонажи мультфильмов и кинофильмов курить могут, причём в качестве примеров таких персонажей назвал Волка из мультсериала «Ну, погоди!» и Джеймса Бонда.

Свиной грипп 
В июле-августе 2009 года Онищенко рекомендовал исполнительной власти регионов ограничить проведение массовых мероприятий, а правительству — закрывать международное сообщение со странами, в которых наблюдаются вспышки заболевания свиным гриппом. Населению РФ он рекомендовал ездить на отдых на российские курорты в ущерб отдыху за границей.

Инициативы 2011 года 
Летом 2011 года Роспотребнадзор выступил с запретом ввоза овощей из Египта, как очага развития некоторых кишечных инфекций; при этом был снят запрет на импорт овощей из Италии и Венгрии, прошедших процедуру соответствующей сертификации. Осенью того же года Геннадий Онищенко выступил с инициативой введения внезапных проверок на предприятиях общественного питания, что, по его мнению, повысило бы качество и уровень обслуживания в общепитах.

Конфликт с Госдумой по антитабачному закону 
23 октября 2012 года высказался по поводу проекта нового закона против табакокурения, отметившись резкими высказывания против Государственной думы РФ, заявив в частности:

Если наша дума не примет тот закон, который внесён, я как гражданин буду ставить вопрос о её роспуске. Я имею право, как избиратель так говорить.

В ответ на это члены думской фракции «Единая Россия» выступили против главы Роспотребнадзора. Андрей Макаров, в частности, предложил «направить господина Онищенко на психиатрическое освидетельствование». Спикер думы Сергей Нарышкин заявил, что:

Я давно и хорошо знаю Геннадия Григорьевича Онищенко, отношусь к нему с большим уважением, ценю его работоспособность, преданность делу и глубокие профессиональные знания, но очевидно в понимании того, что такое правовое государство, как формируется и функционируют его основные институты, у Геннадия Григорьевича есть пробелы. Я его приглашу и дам соответствующие пояснения.

В тот же день, когда произошёл конфликт, вышла статья, в которой утверждается, что российская блогосфера поддерживает Онищенко и его позицию по табачному вопросу. В ней приводится несколько цитат, из которых следует, что заявления о необходимости отправить главного санитарного врача РФ на «психиатрическое освидетельствование» некоторые пользователи Интернета сочли оскорбительными.

Отношение к ГМО 
В 2010 году Геннадий Онищенко назвал благом для России биотехнологии и генно-модифицированные продукты. В июне 2012 года Роспотребнадзор предложил начать использование в России генно-модифицированных организмов при выращивании сельскохозяйственных культур. Геннадий Онищенко подписал данное предложение, которое позже было направлено в Госдуму и реализовано в виде проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы».

В 2015 году Геннадий Онищенко изменил свою позицию касательно ГМО, выдвинув идею, что в России на уровне министерств и ведомств необходимо создание системы контроля за обращением ГМ-продуктов и методологии оценки рисков. Большинство СМИ, в частности, Газета.ру, в насмешливой форме описали эту новость.

Конфликт с Roshen 
В июле 2013 года руководитель Роспотребнадзора заявил о запрете поставок в Россию кондитерских изделий украинской компании Roshen. 29 июля Онищенко заявил, что подозрения ведомства «оправдались», что кондитерские изделия украинской фирмы не соответствуют «заявленным параметрам», а также имеется претензия к «качеству и безопасности» товара.

16 августа, комментируя слухи о «торговой войне» между Россией и Украиной, Геннадий Онищенко сказал следующее:

У России к Украине есть перечень претензий в сфере защиты прав потребителей, однако считать это торговой войной неправильно.

Запрет литовского молока 
В октябре 2013 года в России вводится комплекс мер по ограничению поставок молочной продукции из Литвы. Об этом говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора:

… факты свидетельствуют об ослаблении контроля в Литовской Республике за качеством и безопасностью пищевых продуктов и необходимости введения ограничительных мер по ввозу пищевых продуктов Литовской Республики на территорию Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное Роспотребнадзором приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации молока и молочной продукции производства Литовской Республики..

Отставка 
22 октября 2013 года заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, комментируя слухи об отставке Г. Г. Онищенко, заявила:

У Геннадия Григорьевича Онищенко истёк срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова.

Позднее в тот же день Онищенко отказался подтвердить информацию о своей отставке, назвав Ольгу Голодец «странным персонажем», который «не относится к числу людей, принимающих решение». Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Онищенко «из системы никуда не уйдёт», сказав, что ему, возможно, будет предложен другой пост.

Пресс-секретарь главы Правительства РФ Наталья Тимакова сделала официальное заявление о том, что Онищенко не отправлен в отставку, распоряжение об этом не было подписано Д. А. Медведевым.

23 октября появилась информация о том, что Онищенко будет уволен приказом Д. А. Медведева после возвращения премьер-министра из Китая. Одной из причин отставки Онищенко, по словам одного из правительственных чиновников, станет «проблема управляемости» главы Роспотребнадзора.

Вечером 23 октября 2013 года Геннадий Онищенко был официально отправлен в отставку с поста главы Роспотребнадзора и назначен помощником Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

После отставки 
В 2013—2016 годах помощник премьер-министра Дмитрия Медведева.

24 октября 2014 года призвал людей отказаться от потребления алкоголя. В заявлении Онищенко посоветовал мужчинам, «если плохо на душе», заниматься физической активностью, а женщинам — слушать музыку и гулять на свежем воздухе, «но ни в коем случае не алкоголь — это самообман».

5 августа 2015 года, комментируя предложенное Минпромторгом РФ расширение перечня медицинских товаров, попадающих под ограничения при госзакупках (в котором речь шла, в частности, о возможном ограничении закупок иностранных презервативов), Геннадий Онищенко заявил, что «резинотехнические изделия» не имеют никакого отношения к здоровью граждан, а данное ограничение заставит россиян быть «более дисциплинированными, более строгими и разборчивыми в выборе партнера». Также бывший главный санитарный врач сказал, что российские производители смогут составить конкуренцию западным в отношении продукции, на закупки которой планируется ввести ограничения. Высказывание относительно презервативов вызвало неоднозначную реакцию: руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский, заявил, что прямой связи между распространением ВИЧ-инфекции и ограничениями Минпромторга нет, но «Наша задача — любой ценой обеспечить население более дешевыми и доступными препаратами, в первую очередь презервативами. Сейчас на импортные — цены очень высокие. Если у учащегося ПТУ встанет вопрос, что покупать — пиво или презерватив, он, скорее, пиво купит, оно дешевле», а с другой стороны, например, доктор медицинских наук Павел Кротин «усмехнулся» над заявлением коллеги, отметив, что ухудшение качества презервативов приведет к распространению нежелательных беременностей и ЗППП.

22 мая 2016 года по итогам праймериз «Единой России» занял первое место в борьбе за место кандидата в депутаты Государственной Думы от этой партии по Тушинскому одномандатному округу № 206 в Москве. Спустя два дня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял с Онищенко наложенный в феврале выговор «за нарушение требований статьи 18 федерального закона о государственной гражданской службе РФ». При подаче декларации кандидат не задекларировал участок и жилой дом в Подмосковье.

с 5 октября 2016 года — депутат Государственной думы 7-го созыва, первый зампред комитета по образованию и науке

В феврале 2017 года Онищенко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что считает целесообразным гуманно усыплять невостребованных бездомных собак, содержащихся в муниципальных приютах, а также, что считает недопустимым нахождение таких животных на улицах городов, так как они представляют собой угрозу как санитарным нормам, так и безопасности граждан. Это заявление вызывало осуждение со стороны российской зоозащитной общественности, отстаивающей права бездомных собак и выступающих за их свободу и неприкосновенность, однако часть зоозащитников поддержали Онищенко, подчеркнув, что подобные методы обращения с бездомными животными практикуются во всех развитых странах мира.

В июле 2017 года предложил запретить использование и продажу спиннеров.

13 апреля 2018 года стал одним из инициаторов законопроекта № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», в пункте 15 второй статьи которого предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарств, произведённых в США или других иностранных государствах. Законопроект подвергся критике со стороны ряда общественных организаций, комитета Совета Федерации по социальной политике и комитета Госдумы по международным делам.

В марте 2019 года возглавил региональную общественную организацию «Землячество Донбассовцев». В своём приветственном слове членам Землячества озвучил свою мечту: «Вернуть Донбасс и всю Украину домой — в Россию!».

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 15 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Критика 
После введения запрета на поставку ряда грузинских и молдавских товаров в Россию представители этих стран и участники рынка обвиняли ведомство, возглавляемое Онищенко, и его лично в политической ангажированности. Ряд российских журналистов высказывал мнения, что запрет на ввоз продукции Грузии и Молдавии, введённый Онищенко, продиктован не санитарными, а скорее внешнеполитическими причинами.

Личная жизнь 
Женат, имеет трёх сыновей и дочь. Заявлял, что категорически не употребляет алкоголь. В 2017 году Онищенко рассказал, что дома у него живёт собака, взятая из приюта.

Звания и награды 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (1999 год);
 Почётный профессор Иркутского государственного медицинского университета;
 Заслуженный врач Республики Тыва (2014 год)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Онищенко Геннадий Григорьевич. Предварительные итоги Единого дня голосования 22 мая 2016 года
 Электронная приемная Геннадия Онищенко

Медики России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Санитарные врачи
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Члены КПСС
Члены партии «Зелёные»
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены РАЕН
Председатели Государственных комитетов Российской Федерации
Руководители Роспотребнадзора
Преподаватели 1-го МГМУ
Лауреаты премии «Призвание»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов